Генри Петти-Фицморис:
 Петти-Фицморис, Генри, 3-й маркиз Лансдаун (1780—1863) — английский государственный деятель.
 Петти-Фицморис, Генри, 5-й маркиз Лансдаун (1845—1927) — британский государственный деятель.